El Torneig de Taixkent 2015, oficialment conegut com a Tashkent Open 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als International Tournaments de la WTA. La 17a edició del torneig es va celebrar entre el 25 de setembre i el 3 d'octubre de 2015 al Tashkent Tennis Center de Taixkent, Uzbekistan.

La tennista japonesa Nao Hibino va guanyar el primer títol de la seva carrera.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 
 

2015
WTA Tour 2015